Bengt Berndtsson (1933–2015), joueur de football suédois ;
 Gunnar Berndtson (1854–1895), artiste peintre finlandais.